Naratj kan syfta på följande platser:

Redigerar Naratj

Belarus 

 Naratj, sjö i Minsk voblast, 
 Naratj (vattendrag), Minsks voblast, 
 Naratj (ort i Belarus, lat 54,91, long 26,71), Minsks voblast, 
 Naratj (ort i Belarus, lat 54,57, long 26,73), Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar